

Geografia
 Barna – frazione del comune di Plesio in provincia di Como.
 Barna – cittadina dell'Repubblica d'Irlanda.
 Bárna – comune dell'Ungheria.
 Bârna (in ungherese: Barnafalva) – comune della Romania.
 Bernate Ticino (milanese: Barnà Ticino) – un comune dell'Italia.

Onomastica
 Barna – variante del nome proprio Barnaba.

Persone
 Barna da Siena – presunto pittore italiano.
 Victor Barna – tennistavolista ungherese.